«Luis Calderón» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido Calderón - puede referirse a:

Personajes 
 Luis Calderón (19??-), actor de telenovelas;
 Luis Calderón (19??-), actor cómico de revistas de variedades;
 Luis "Joe" Calderón (1926-), futbolista peruano;
 Luis Calderón Orozco (1990-), futbolista peruano;
 Luis Calderón Vega (1911-1989), político mexicano;
 Luis Felipe Calderón (1952-2009), deportista (voleibol) cubano (:w:pl);
 José Luis Calderón (1970-), futbolista argentino;
 Jean-Louis Calderon (1958-1989), periodista francés;
 Luis Antonio Calderón (1990-), futbolista colombiano;